Сырнево — название населённых пунктов:

Болгария 
 Сырнево — село в Бургасской области, входит в общину Карнобат
 Сырнево — село в Старозагорской области, входит в общину Раднево

Россия 
 Сырнево — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Сырнево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Сырнево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Сырнево — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Сырнево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Сырнево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.